Confusión puede referirse a:

 Confusión (psicología), disminución de la actividad de la consciencia y del pensamiento.
 Confusión (derecho), situación jurídica que se da cuando se encuentran en una sola persona la situación de obligado y de deudor.
 Confusión (estadística), variable externa a la relación que se evalúa, y produce sesgos en la relación entre variable dependiente e independiente, que se deben controlar con ajustes estadísticos (análisis estratificado o multivariante).